Александр Николаевич Безимов (; 8 февраля 1984, Молдавская ССР, СССР) — украинский и российский футболист. Мастер спорта Молдавии.

Карьера 

Воспитанник ДЮСШ (Унгены), окончил кишинёвскую среднюю школу № 7 имени Л. Н. Толстого и Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Начинал свою карьеру в команде "Униспорт-Авто", которая выступала в молдавской Национальной дивизии. Затем Безимов переехал в Россию. В течение нескольких лет он играл за смоленские любительские коллективы и клуб второго дивизиона «Спартак» (Щёлково).

Зимой 2010 года форвард вернулся в Молдавию и подписал контракт с «Зимбру», но уже через год он покинул команду. В дальнейшем Безимов выступал за другие ведущие коллективы страны «Милсами», «Искру-Сталь» и «Зарю».

В 2011 году в составе «Милсами» сыграл в одном матче в квалификационном этапе розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Достижения 
  Бронзовый призер Чемпионата Молдавии (1): 2010/11.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Sports.md

Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Униспорт-Авто»
Игроки ФК «Спартак» Щёлково
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Милсами»
Игроки ФК «Искра-Сталь»
Игроки ФК «Костулены»
Игроки ФК «Бэлць»
Игроки ФК «Унгень»
Игроки ФК «Виктория» Бардар
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Мастера спорта Республики Молдова